Viskan (Sundsvall), een plaats in de Zweedse gemeente Sundsvall
Viskan (rivier), een rivier in het zuidwesten van Zweden